Антон Анатольевич Назаров (род. 21 октября 1978 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский медиаменеджер, советник-консультант в области стратегических коммуникаций и устойчивого развития. Кандидат филологических наук, профессор, мастер магистратуры «Общественные связи и медиаполитика» РАНХиГС при Президенте РФ.. Директор по связям с общественностьюИНТЕР РАО ЕЭС с 2010 по 2018 годы. В июне 2016 года вошел в Совет директоров АО «Мосэнергосбыт».

Один из основателей Молодёжной общественной палаты РФ, с 2014 года — член её попечительского совета. Действительный член Российского военно-исторического общества. Советник Министра просвещения Российской Федерации. С 2019 года — старший директор по информационной политике НИУ ВШЭ.

Образование 
В 1996 году окончил среднюю специальную школу № 1284(64) с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 2001 году с отличием окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, в 2002 году — Vindelns Folkhögskola (Швеция), в 2004 году — аспирантуру журфака МГУ, с 2005 года — кандидат филологических наук.

Карьера 
В медиаиндустрии с 1993 года в качестве журналиста, редактора отделов и выпускающего редактора (ответственного секретаря) «Радио России», Объединённой редакции МВД РФ, ИД «Мир новостей», газет «Моя семья», «Московские новости» и др.

С 1997 по 2001 год — член Совета Национальной молодёжной лиги РФ.

С 1998 года занимался региональными и маркетинговыми проектами ИД «Мир новостей», в 2001-2002 годах — руководитель отдела регионального развития ИД «Мир новостей».

С 1999 по 2011 год — преподаватель, лектор Школы юного журналиста при факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2002-2008 годах — член Учёного совета факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Совета Учёных советов МГУ. С 2002 года — преподаватель, с 2017 года — доцент, член экспертного совета факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 2002 по 2005 год − пресс-секретарь − руководитель пресс-службы депутата Госдумы, председателя Народной партии России Г. В. Гудкова.

В 2005-2006 годах — директор по внешним связям Гильдии издателей периодической печати (Союз издателей, ГИПП). Занимался внешними связями и аккредитацией СМИ на 59-м Всемирном газетном конгрессе / Всемирном форуме редакторов в Москве. В рамках ГИПП курировал PR, GR, образовательные проекты объединения.

В 2007-2010 годах — руководитель пресс-службы телеканала РЕН ТВ (Национальная Медиа Группа). На базе пресс-службы телеканала РЕН ТВ выстроил PR и IR-службу, которая работала с медиа, акционерами и инвесторами телеканала, телекомпании и медиахолдинга РЕН ТВ, а затем НМГ. Был членом программного совета РЕН ТВ.

В 2010-2018 годах — директор по связям с общественностью — руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО». Руководил корпоративными коммуникациями, связями с государственными и общественными организациями, маркетингом, брендингом и благотворительностью Группы, координировал деятельность подразделений ПАО «Интер РАО», дочерних обществ Группы в части внешних и внутренних коммуникаций.

С 2016 года — заместитель председателя рабочей группы по коммуникациям при Экспертном совете РСПП.

С 2016 по 2018 год член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» и др.

В 2019-2020 годах — старший директор по информационной политике, советник ректора НИУ ВШЭ. Запустил перепозиционирование НИУ ВШЭ, трансформацию коммуникационных подразделений НИУ «Высшая школа экономики», курировал реорганизацию подразделений и институтов ВШЭ, крупные GR-проекты.

С 2020 года — профессор, мастер магистратуры «Общественные связи и медиаполитика» РАНХиГС.

С 2021 года — советник, член совета директоров ГК «Медскан» и РА «Tersus».

Семья и личная жизнь 
Женат, четверо детей.

Награды и достижения 
Назаров — автор более сотни научных и практических публикаций, посвящённых журналистике, коммуникациям и устойчивому развитию.
Был лауреатом премий «Практика» факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и Союза журналистов РФ, лауреат премий «Золотой макет» (2000 год) и «Пресс-служба года» (2008 год).

Дважды лауреат премии «Медиаменеджер России» (2011 и 2014 годы).

В 2012 и 2015-2018 годах занимал первое место в рейтинге директоров по связям с общественностью ТЭК по версии АМР и ИД «Коммерсантъ». В 2014 году вошел в Топ-10 рейтинга директоров по взаимодействию с органами власти ТЭК.

В 2012, 2014, 2016 и 2017 годах Блок информационной политики «Интер РАО» был признан лучшей пресс-службой топливно-энергетического комплекса России по итогам конкурса Министерства энергетики РФ «КонТЭКст».

Дважды (в 2014 и 2015 годах) награждён Почётной грамотой Министерства энергетики РФ.

В 2014, 2015 и 2016 годы возглавлял первый независимый (аккредитован Deloitte) рейтинг «Топ-Комм» АКМР. В 2017-2018 годах входил в топ-3 рейтинга, возглавляя отраслевой сегмент ТЭК.

Библиография 
 ;
 ;
 ;
 .

Примечания 

Члены Российского военно-исторического общества